Дурбот — устаревший термин для обозначения аймака дурбэтов Внутренней Монголии, принадлежавшего Чжэримскому сейму. Был расположен на восточном берегу реки Нонь-и-ула. Образовывал один хошун, правитель которого жил в урочище Докдор-по. По китайским сведениям, этот хошун был перемещён с западного берега Нонь-и-ула в 1657 г. Главная часть дурбэтского поколения ойратов ныне проживает в Кобдоском аймаке, где они образовывали 14 хошунов. 10 октября 1956 года Дурбэдский хошун был ликвидирован, а вместо него образован Дурбэд-Монгольский автономный уезд.

Литература 
 

Монголия при империи Цин
Историческая география Монголии